

Особи 

 Алеха́ндро Санс (, справжнє ім'я Алехандро Санчес Пісарро (ісп. Alejandro Sánchez Pizarro); нар. 18 грудня 1968 року, Мадрид, Іспанія) — іспанський співак і композитор, 19-разовий володар Ґреммі.
 Домінго де Кайседо-і-Санс де Сантамарія () — колумбійський державний діяч.
 Шарль Каміль Сен-Санс (; 9 жовтня 1835, Париж — 16 грудня 1921, Алжир) — французький композитор, органіст і піаніст.
 Луїс Хав'єр Гарсія Санс (, нар. 24 червня 1978, Бадалона) — колишній іспанський футболіст, півзахисник.
 Хакобо Санс Овехеро (, нар. 10 липня 1983, Вальядолід) — іспанський футболіст, воротар клубу ПАОК.

Географічні об'єкти 

 Сен-Санс (Приморська Сена), Сен-Санс (фр. Saint-Saëns) — муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Приморська Сена.

Інше 
 5210 Сен-Санс (5210 Saint-Saëns) — астероїд головного поясу, відкритий 7 березня 1989 року.